Сергей Иванович Воронов (род. 1971) — советский и российский спортсмен по хоккею с шайбой. Мастер спорта России, двукратный чемпион России (1993; 1995), Финалист Кубка Европы (1993), серебряный призёр чемпионата России (1994), Финалист Кубка МХЛ (1994), Финалист Евролиги (1998). Амплуа — защитник. Воспитанник СДЮШОР «Динамо» им. А. И. Чернышева.
Тренер ХК МВД.

Биография 
Первый матч за профессиональный клуб Динамо (Москва) — 10 сентября 1992.
Первая шайба за профессиональный клуб Динамо (Москва) — 11 октября 1992.

Статистика

Клубная карьера 

 № - Игровой номер

И - Количество проведенных игр

Ш - Заброшенные шайбы

А - Передачи

 
 О - Очки

+/- - Плюс/минус

Шт - Штрафное время